Mořské oko může znamenat:

 Mořské oko (Adršpach) – jezírko v Adršpašsko-teplických skalách
 Mořské oko (Horní Domaslavice) – jezírko v lomu u Horních Domaslavic
 Mořské oko (Pustevny) – jezírko pod Pustevnami

 Morskie Oko – pleso v Tatrách v Polsku

 Morské oko – jezero ve Vihorlatu na Slovensku
 Morské oko (Oravská Magura) (Puchmajerovej jazierko) – jezero v Oravské Maguře na Slovensku
 Morské oko (přírodní památka) – jezero v Tornale na Slovensku